Honshu - eiland van Japan
 Nedlloyd Honshu (schip, 1995) - containerschip